Алексе́й Ка́рцев:
 Карцев, Алексей Александрович (род. 1925) — советский и российский геохимик-нефтяник.
 Карцев, Алексей Дмитриевич (1900—1967) — русский писатель.